Alturas (plural de altura), hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Alturas (California), localidad en el estado de California, Estados Unidos;
 Alturas (Florida), localidad en el estado de Florida, Estados Unidos;
 Alturas Rivadavia, cadena montañosa de las islas Malvinas;
 Alturas do Barroso, freguesia de Portugal.

Además
 Alturas (banda), grupo de rock argentino